Косьцелец () — топоним в Польше

 Косьцелец — сельская гмина (волость), входящая в Кольский повят, Великопольское воеводство.
 Косьцелец — поселение, входящее в гмину Рендзины, Ченстоховский повят, Силезское воеводство.